Der Nahe Osten steht für:

 Naher Osten, geographische Bezeichnung für die arabischen Staaten Vorderasiens und Israel
 Der Nahe Osten (Halbmonatsschrift), deutsche Zeitschrift (1928–1936)
 Der Nahe Osten (Monatsschrift), Organ der Deutsch-Türkischen Vereinigung (April 1929–Mai 1930)